Kisra bezeichnet:
 Chosrau, persischer Königsname
 Kisra (Fladenbrot), Fladenbrot aus fermentiertem Sorghum-Mehl in Sudan, Südsudan und Tschad